Migadopinae é uma subfamília de coleópteros da família Carabidae.

Tribos
 Tribo Amarotypini Erwin, 1985
 Tribo Migadopini Chaudoir, 1861

Migadopinae
Subfamílias de carabídeos